La nazionale di pallacanestro del Sudan del Sud è la rappresentativa cestistica del Sudan del Sud, ed è posta sotto l'egida del Federazione cestistica del Sudan del Sud.

Piazzamenti

Campionati africani
2021 - 7°

Formazioni

Campionati africani

Collegamenti esterni 
 

Sudan del Sud
Pallacanestro in Sudan del Sud
Pallacanestro